Cinema:
 Up (documentals), sèrie de documentals de Michael Apted
 Up! (pel·lícula de 1976), pel·lícula estatunidenca de Russ Meyer, estrenada el 1976
 Up (pel·lícula de 1984), curtmetratge cinematogràfic
 Up (pel·lícula de 2009), pel·lícula d'animació 3D
 Sindicats:
 Unió de Pagesos de Catalunya, organització sindical de pagesos a Catalunya 
 Unió de Pagesos de Mallorca, sindicat d'agricultors i ramaders de l'illa de Mallorca fundat el 1977
 Miscel·lània:
 UP o Universitat de Potsdam, a Potsdam, Brandenburg a la Regió de Berlín (Alemanya)
 Up (videojoc), videojoc basat en la pel·lícula de 2009
 UP o Unión Patriótica, partit polític de caràcter institucional fundat el 1924